Сенонку́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Аманс. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70488.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 300 км к юго-востоку от Парижа, в 70 км севернее Безансона, в 25 км к северу от Везуля.

По территории коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 217 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 139 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 104 были экономически активными, 35 — неактивными (показатель активности — 74,8 %, в 1999 году было 74,0 %). Из 104 активных жителей работали 96 человек (52 мужчины и 44 женщины), безработных было 8 (5 мужчин и 3 женщины). Среди 35 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь. Исторический памятник с 1934 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона